Саадет Герай:

 Саадет I Герай — хан Крыма в 1524—1532 годах.
 Саадет II Герай — хан Крыма в 1584 году.
 Саадет III Герай — хан Крыма в 1691 году.
 Саадет IV Герай — хан Крыма в 1717—1724 годах.